Dorfbach steht für:

 Dorfbach (Gewässername), Fließgewässer

Orte:
 Dorfbach (Ortenburg), Pfarrdorf des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Dorfbach (Bad Endorf), Weiler des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dorfbach (Eulengebirge), Ort bei Włodarz, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Unterdorfbach
 Dorfgraben